Incubus (demon), een mannelijke demon die seksuele betrekkingen heeft met slapende vrouwen
 Incubus (film), de titel van een horrorfilm uit 1966
 Incubus (band), een Amerikaanse rockband